Duiven (gemeente) - een Nederlandse gemeente
Duiven (hoorspel) - een Nederlands hoorspel uit 1976
Duiven (plaats) - een Nederlandse plaats
Duiven (vogels) - een vogelfamilie uit de orde Columbiformes